Schönwalde – comune tedesco del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Schönwalde (Altmark) – comune tedesco della Sassonia-Anhalt
 Schönwalde am Bungsberg – comune tedesco dello Schleswig-Holstein
 Schönwalde-Glien – comune tedesco del Brandeburgo
 Schönwalde – frazione della città tedesca di Greifswald nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Schönwalde – frazione del comune tedesco di Wandlitz nel Brandeburgo